Plamen ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name stammt aus dem Slawischen und wird vor allem auf dem Balkan und Südosteuropa verwendet. Er bedeutet Flammender.

Bekannte Namensträger 
 Plamen Dimow (* 1990), bulgarischer Fußballspieler
 Plamen Iliew (* 1991), bulgarischer Fußballtorwart
 Plamen Jurukow (* 1964), bulgarischer Politiker und Geschäftsmann
 Plamen Konstantinow (* 1973), bulgarischer Volleyballspieler
 Plamen Kralew (* 1973), bulgarischer Rennfahrer und Geschäftsmann
 Plamen Krumow (* 1975), bulgarischer Fußballspieler
 Plamen Markow (* 1957), bulgarischer Fußballspieler und -trainer
 Plamen Orescharski (* 1960), bulgarischer Politiker Ministerpräsident

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname